Angel Wings – kompleks apartamentowców i budynków o charakterze usługowo-biurowym budowanych we Wrocławiu.

Cały kompleks miał składać się z dwóch wieżowców o wysokości 160 i 140 metrów, oraz kilku niższych budynków mających mieć w przybliżeniu 10 kondygnacji naziemnych, oraz 3 kondygnacje podziemne, które według założeń projektowych mają pomieścić około 1700 miejsc parkingowych. Wyższa wieża będzie posiadała 43 piętra i około 220 apartamentów wysokiej klasy o powierzchni od 26 m² do 151 m², w pozostałej części kompleksu ma znajdować się jeszcze blisko 1000 mieszkań. Budowa kompleksu, która rozpoczęła się w 2007 roku, składa się 4 etapów: Faza 1 – budowa północno-zachodniej części budowli umiejscowionej nad rzeką Oławą obok ul. Walońskiej, Faza 2 – budowa 160-metrowego wieżowca, Faza 3 – wzniesienie 10-kondygnacyjnych budynków o przeznaczeniu biurowym i usługowym przy ul. gen. Romualda Traugutta), oraz Faza 4 – budowa niższego, 140-metrowego wieżowca, wraz z budynkami o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym. Koszt inwestycji wyniesie ponad miliard złotych.

W pierwszym etapie (do 2011 roku) powstały niższe budynki otaczające planowane wieże. W 2016 roku inwestor zapowiedział zbudowanie dwóch budynków mieszkalnych, przy czym jeden wysoki na 9, drugi - na 17 pięter. Budynki mają powstać w miejscu planowanych wcześniej wieżowców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wizualizacje wieżowców
 urbanity.pl
 Galeria zdjęć kompleksu Angel Wings (m.in. budowa)

Budynki biurowe we Wrocławiu
Wrocław, Angel Wings